Thököly steht für:

 Thököly (Familie), eine ungarische Magnatenfamilie

Thököly ist der Familienname folgender Personen:

 Emmerich Thököly (1657–1705), Magnat und Staatsmann im Königlichen Ungarn